Вермишев (Вермишева) — фамилия.

Происхождение: 
Фамилия имеет искусственное происхождение.

Родоначальником фамилии Вермишев был воин-армянин по имени Амбако, живший в Грузии (Телави) в 17-м веке.

Однажды войсковое соединение под командованием Амбако разгромило в битве персидское войско, и сам Амбако принёс и бросил к ногам царя Ираклия 1 знамя неприятеля. Царь спросил:

-  Что ты хочешь в награду за свой подвиг?

- Ничего не надо, - ответил Амбако. - Живи на благо народа - и мне будет хорошо!

Тогда царь расцеловал Амбако и произнёс:

- Шен твис вервишовы! (по-грузински — «Такой головы не сыскать»).

С тех пор все называли Амбако «Вервишовы». Дети носили фамилию, согласно грузинским традициям, Вервишашвили, а потомки переехали в том числе в Петербург и стали Вервишевы, позже — Вермишевы.

На армянском языке фамилия звучит, согласно национальным традициям, Вермишян (Вермишянц, Вермишьянц).

Известные носители: 
 Вермишев, Александр Александрович (1879—1919) — революционный деятель, поэт и журналист.
 Вермишев, Юрий Христофорович (1920—2011) — советский и российский учёный, специалист по системам автоматического регулирования
 Вермишев, Григорий Христофорович (1894—1983) — армянский советский военный инженер, писатель, общественный деятель
 Вермишев, Христофор Аввакумович (1863—1932) — кадет, городской голова Тифлиса (1904—1905) и член кабинета министров Армянской республики
 Вермишева, Екатерина Ивановна (1925—1998) — советский режиссёр документального кино, народная артистка РСФСР.
 Вермишева, Сэда Константиновна (1932—2020) — армянская русскоязычная поэтесса, переводчица, публицист.

Примечания